Diritto, l'insieme delle norme che regolano la vita dei membri di una comunità;
 Dritto o diritto o recto, nella numismatica indica una delle due facce di una moneta o di una banconota;
 Dritto o diritto, uno dei colpi del tennis;

Pagine correlate 
 Diritti